Cousiño es el apellido de una importante familia chilena y puede referirse a:

las personas 
 Matías Cousiño
 Luis Cousiño
 Ignacio Cousiño Aragón
 Luis Cousiño Talavera
 Luis Cousiño Mac Iver
 Buenaventura Cousiño Jorquera
 Micaela Cousiño Quiñones de León es una personalidad francesa

los lugares
 Parque Isidora Cousiño
 Palacio Cousiño
 Palacio Cousiño-Goyenechea

el barco
 Transporte Matías Cousiño